A kosár kifejezés a következőkre utalhat:

kosár: vesszőből vagy gyékényből készült, kis méretű szállító- vagy tárolóeszköz.
kosár: a juhnyáj egyben tartására szolgáló kezdetleges pásztorépítmény; esztrenga.
kosár: vitorláshajó árbóctörzsére szerelt kosárszerű építmény; árbóckosár.
kosárlabda: népszerű labdajáték